Alanteenjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alanteenjoki (vattendrag i Finland), Kajanaland, 
 Älänteenjoki, vattendrag, 

Robotskapade Finlandförgreningar